Raúl Rodríguez, footballeur argentin ;
 Raúl Rodríguez, footballeur uruguayen ayant participé à la Copa América 1942 ;
 Raúl Rodríguez (1975-), parapentiste espagnol.
 Raúl Rodríguez da Silva (1943-), acteur, journaliste et homme politique uruguayen ;
 Raúl Rodríguez Navarro (1987-), footballeur espagnol ;
 Raúl Rodríguez Quiñones (1974-), musicien et guitariste espagnol ;